Arpalahti kan syfta på:

 Arpalahti – finska namnet på en by i Bjärnå, se Arpalax
 Arpalahti – finska namnet på en by i sagy, se Britsböle